Into the Night () — пятый по счёту мини-альбом группы The Raveonettes, изданный на лейбле The Orchard 24 апреля 2012 года.

Об альбоме 
Материал был написан Суне Роуз Вагнером но на релизе исполнен сольно Шэрин Фу. Примечательно то что сам Вагнер принимает участие в бэк-вокале что также отражено и на самой обложке где он изображён позади Шэрин, стоящий в её тени. Это третий релиз, спродюсированный совместно c Ричардом Готтерером, и первый с момента выхода Observator в 2012 году. Певец Суне Роуз Вагнер описал EP как “восхитительно испорченная ода разочарованию потерянной любви”. Сводилась пластинка Вагнером и Алонзо Варгасом, мастеринг релиза проходил в нью-йоркской студии The Lodge которым занимался Джо ЛаПорта. Над дизайном работал Александр Чоу фотографии для оформления предаставили Эмбер и Эшли Чавес.

Критика 
После выхода релиз получил в целом положительные отзывы. На Metacritic, который присваивает нормируемый рейтинг из 100 обзоров основных критиков, EP получил средний балл 72, на основе четырёх обзоров, что означает «В целом благоприятный отзыв».

Список композиций

Участники записи 

 Шэрин Фу — вокал.
 Суне Роуз Вагнер — бэк-вокал, продюсер, сведение.
 Ричард Готтерер — продюсер.
 Алонзо Варгас — сведение.

 Джо ЛаПорта — мастеринг.
 Александр Чоу — дизайн.
 Эмбер Чавес — фотограф.
 Эшли Чавес — фотограф.

История выпусков

Примечания

Ссылки 
 
 
 Into the Night в Apple Music

Альбомы The Raveonettes
Альбомы нойз-попа
Альбомы инди-рока
Альбомы шугейза
Мини-альбомы на английском языке